Мрчевац је насеље у општини Тиват у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 1500 становника (према попису из 1991. било је 1073 становника).

Демографија 
У насељу Мрчевац живи 1077 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 33,2 година (32,6 код мушкараца и 33,9 код жена). У насељу има 427 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,51.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено, а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Тиват
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори